

Miejscowości na Białorusi 
 Karpiłówka – dawna wieś w obwodzie homelskim, w rejonie chojnickim, w sielsowiecie Posielicze; od 2010 roku w składzie wsi Wilacin
 Karpiłówka – dawna wieś w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim; od 1954 roku w składzie osiedla typu miejskiego Oktiabrski
 Karpiłówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie czerwieńskim, w sielsowiecie Lady
 Karpiłówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie czerwieńskim, w sielsowiecie Walewaczy
 Karpiłówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie łohojskim, w sielsowiecie Januszkowicze
 Karpiłówka – dawna wieś w obwodzie mińskim, w rejonie smolewickim
 Karpiłówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie uzdowskim, w sielsowiecie Deszczanka

Miejscowości na Ukrainie 
 Karpiłówka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie biłohirskim, w silskiej radzie Mała Borowycia
 Karpiłówka – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie kozieleckim, centrum administracyjne silskiej rady Karpiłówka
 Karpiłówka – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie sribniańskim, centrum administracyjne silskiej rady Karpiłówka
 Karpiłówka – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie iwankowskim, w silskiej radzie Pisky
 Karpiłówka – wieś w obwodzie połtawskim, w rejonie łubieńskim, w silskiej radzie Duchowe
 Karpiłówka – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie radziwiłłowskim, w silskiej radzie Sitno
 Karpiłówka – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie rokicieńskim, centrum administracyjne silskiej rady Karpiłówka
 Karpiłówka – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie rówieńskim, w silskiej radzie Horodok
 Karpiłówka – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie sarneńskim, w gromadzie wiejskiej Klesów
 Karpiłówka – wieś w obwodzie sumskim, w rejonie ochtyrskim, centrum administracyjne silskiej rady Karpiłówka
 Karpiłówka – wieś w  obwodzie wołyńskim, w rejonie kamieńskim
 Karpiłówka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie kiwereckim, centrum administracyjne silskiej rady Karpiłówka
 Karpiłówka – wieś w obwodzie wołyńskim, w  rejonie koszyrskim, w silskiej radzie Karasin
 Karpiłówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie narodyckim, w gromadzie wiejskiej Narodyczi
 Karpiłówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie nowogrodzkim, w silskiej radzie Mała Cwila

Rzeki 
 Karpiłówka – rzeka, dopływ Usy, w dorzeczu Dniepru

Zobacz też 
 Karpiłowka – wieś w Rosji, w Kraju Ałtajskim, w rejonie tabunskim, w sielsowiecie Bolszeromanowka
 Karpiłowka – wieś w Rosji, w obwodzie briańskim, rejonie złynkowskim, w osiedlu wiejskim Spiridonowa Buda
 Karpiłowka – wieś w Rosji, w obwodzie smoleńskim, w rejonie krasninskim